39-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 1966 год прошла 10 апреля 1967 года в  (Санта-Моника, округ Лос-Анджелес, Калифорния). Номинанты были объявлены 20 февраля 1967 года.

Докладчики 
 Энн-Маргрет, Омар Шариф — (Лучшая операторская работа)
 Фред Астер, Джинджер Роджерс — (Лучший оригинальный и адаптированный сценарий)
 Кэндис Берген, Роберт Митчем — (Лучший дизайн костюмов)
 Дайан Кэрролл — (Лучшие звуковые эффекты)
 Дин Джонс, Ракель Уэлч — (Лучший звук)
 Джули Кристи — (Лучшая мужская роль)
 Оливия де Хэвилленд — (короткометражные фильмы)
 Айрин Данн — (Награда имени Джина Хершолта)
 Ричард Харрис, Барбара Раш — (документальные фильмы)
 Одри Хепбёрн — (Лучший фильм)
 Чарлтон Хестон — (Почётный «Оскар» для Якимы Канутта)
 Джек Валенти — (Почётный «Оскар» для Y. Frank Freeman)
 Рок Хадсон, Ванесса Редгрейв — (Лучшая работа художника-постановщика)
 Фред Макмюррей — (Лучшие специальные визуальные эффекты)
 Дин Мартин — (Лучшая песня к фильму)
 Ли Марвин — (Лучшая женская роль)
 Мэри Тайлер Мур, Дик Ван Дайк — (награды за Лучшую музыку)
 Патриция Нил — (Лучший фильм на иностранном языке)
 Сидни Пуатье — (Лучшая женская роль второго плана)
 Ли Ремик, Джеймс Стюарт — (Лучший монтаж)
 Розалинд Расселл — (лучшая режиссура)
 Шелли Уинтерс — (Лучшая мужская роль второго плана)

Фильмы, получившие несколько номинаций 
{| class="standard sortable"
|-
!Фильм || ||победы
|-
|• Кто боится Вирджинии Вулф? / Who’s Afraid of Virginia Woolf? ||<center>13 ||<center>5
|-
|• Человек на все времена / A Man for All Seasons ||<center>8 ||<center>6
|-
|• Песчаная галька / The Sand Pebbles ||<center>8 ||<center>-
|-
|•  / Hawaii ||<center>7 ||<center>-
|-
|• Фантастическое путешествие / Fantastic Voyage ||<center>5 ||<center>2
|-
|• Элфи / Alfie ||<center>5 ||<center>-
|-
|• Мужчина и женщина / Un homme et une femme ||<center>4 ||<center>2
|-
|• Азарт удачи / The Fortune Cookie ||<center>4 ||<center>1
|-
|• Русские идут! Русские идут! / The Russians Are Coming, the Russians Are Coming ||<center>4 ||<center>-
|-
|•  / Georgy Girl ||<center>4 ||<center>-
|-
|• Гран при / Grand Prix ||<center>3 ||<center>3
|-
|• Профессионалы / The Professionals ||<center>3 ||<center>-
|-
|• Евангелие от Матфея / Il Vangelo secondo Matteo ||<center>3 ||<center>-
|-
|• Гамбит / Gambit ||<center>3 ||<center>-
|-
|• Рождённая свободной / Born Free ||<center>2 ||<center>'2
|-
|• Фотоувеличение / Blowup ||<center>2 ||<center>-
|-
|• Морган: Подходящий клинический случай / Morgan: A Suitable Case for Treatment ||<center>2 ||<center>-
|-
|• Горит ли Париж? / Paris brûle-t-il? ||<center>2 ||<center>-
|-
|•  / Mister Buddwing ||<center>2 ||<center>-
|-
|• Джульетта и ду́хи / Giulietta degli spiriti ||<center>2 ||<center>-
|-
|•  / The Oscar ||<center>2 ||<center>-
|-
|}

 Список лауреатов и номинантов 

 Основные категории 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Категории
!colspan=2| Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Человек на все времена (продюсер: Фред Циннеман)
|-
|colspan=2|• Элфи (продюсер: Льюис Гилберт)
|-
|colspan=2|• Русские идут! Русские идут! (продюсер: Норман Джуисон)
|-
|colspan=2|• Песчаная галька (продюсер: Роберт Уайз)
|-
|colspan=2|• Кто боится Вирджинии Вулф? (продюсер: Эрнест Леман)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший режиссёр
| rowspan=5 align="center" width="95px"|
|style="background:#EEDD82"|★ Фред Циннеман за фильм «Человек на все времена»
|-
|• Микеланджело Антониони — «Фотоувеличение»
|-
|• Клод Лелуш — «Мужчина и женщина»
|-
|• Ричард Брукс — «Профессионалы»
|-
|• Майк Николс — «Кто боится Вирджинии Вулф?»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Пол Скофилд — «Человек на все времена» (за роль сэра Томаса Мора)
|-
|• Алан Аркин — «Русские идут! Русские идут!» (за роль лейтенанта Розанова)
|-
|• Ричард Бёртон — «Кто боится Вирджинии Вулф?» (за роль Джорджа)
|-
|• Майкл Кейн — «Элфи» (за роль Элфи Элкинса)
|-
|• Стив Маккуин — «Песчаная галька» (за роль Джейка Холмана)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Элизабет Тейлор — «Кто боится Вирджинии Вулф?» (за роль Марты)
|-
|• Анук Эме — «Мужчина и женщина» (за роль Анны Готье)
|-
|• Ида Каминска — «Магазин на площади» (за роль Розалии Лаутманновой)
|-
|• Линн Редгрейв — «Девушка Джорджи» (за роль Джорджи Паркин)
|-
|• Ванесса Редгрейв — «Морган: Подходящий клинический случай» (за роль Леони Делт)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Уолтер Маттау — «Азарт удачи»''' (за роль Уилли Гингрича)
|-
|• Мако — «Песчаная галька» (за роль По-Хана)
|-
|• Джеймс Мэйсон — «Девушка Джорджи» (за роль Джеймса Лимингтона)
|-
|• Джордж Сигал — «Кто боится Вирджинии Вулф?» (за роль Ника)
|-
|• Роберт Шоу — «Человек на все времена» (за роль короля Англии Генриха VIII)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Сэнди Деннис — «Кто боится Вирджинии Вулф?» (за роль Хани)
|-
|• Уэнди Хиллер — «Человек на все времена» (за роль Элис Мор)
|-
|• Жоселин Лагард — «Гавайи» (за роль королевы Маламы)
|-
|• Вивьен Мерчант — «Элфи» (за роль Лили)
|-
|• Джеральдин Пейдж — «» (за роль Марджери Шантиклер)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший сценарий, созданный непосредственно для экранизации
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Клод Лелуш и Пьер Юйттерхувен — «Мужчина и женщина»
|-
|• Микеланджело Антониони, Тонино Гуэрра и Эдвард Бонд — «Фотоувеличение»
|-
|• Билли Уайлдер и И. А. Л. Даймонд — «Азарт удачи»
|-
|• Роберт Ардри — «Хартум»
|-
|• Клинт Джонстон и Дон Питерс — «»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший адаптированный сценарий
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Роберт Болт — «Человек на все времена» (по одноимённой пьесе автора)
|-
|colspan=2|• Билл Нафтон — «Элфи» (по одноимённой пьесе автора)
|-
|colspan=2|• Ричард Брукс — «Профессионалы» (по роману Фрэнка О’Рурка «A Mule for the Marquesa»)
|-
|colspan=2|• Уильям Роуз — «Русские идут! Русские идут!» (по роману Натаниеля Бенчли «Off-Islanders»)
|-
|colspan=2|• Эрнест Леман — «Кто боится Вирджинии Вулф?» (по одноимённой пьесе Эдварда Олби)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм на иностранном языке <small>Награду вручала Патриция Нил
|colspan=2 style="background:#EEDD82"| ★ Мужчина и женщина / Un homme et une femme (Франция) реж. Клод Лелуш
|-
|colspan=2| • Битва за Алжир / La battaglia di Algeri (Италия) реж. Джилло Понтекорво
|-
|colspan=2| • Любовные похождения блондинки / Lásky jedné plavovlásky (Чехословакия) реж. Милош Форман
|-
|colspan=2| • Фараон / Faraon (Польша) реж. Ежи Кавалерович
|-
|colspan=2| • Папоротник и огонь / Три (Югославия) реж. Александр Пе́трович
|-
|}

 Другие категории 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Категории
! colspan=2|Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая музыка: Оригинальный саундтрек
| rowspan=5 align="center" width="98px"|
|style="background:#EEDD82"|★ Джон Барри — «Рождённая свободной»
|-
|• Тосиро Маюдзуми — «Библия»
|-
|• Элмер Бернстайн — «Гавайи»
|-
|• Джерри Голдсмит — «Песчаная галька»
|-
|• Алекс Норт — «Кто боится Вирджинии Вулф?»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая музыка: Запись адаптированной партитуры
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Кен Торн — «Забавная история, случившаяся по дороге на форум»|-
|colspan=2|• Луис Бакалов — «Евангелие от Матфея»
|-
|colspan=2|• Элмер Бернстайн — «Возвращение великолепной семёрки»
|-
|colspan=2|• Гарри Сукман — «»
|-
|colspan=2|• Эл Хэм — «Остановите Землю — я сойду»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая песня к фильму
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Born Free — «Рождённая свободной» — музыка: Джон Барри, слова: Дон Блэк|-
|colspan=2|• Alfie — «Элфи» — музыка: Бёрт Бакарак, слова: Хэл Дэвид
|-
|colspan=2|• Georgy Girl — «Девушка Джорджи» — музыка: Том Спрингфилд, слова: Джим Дэйл
|-
|colspan=2|• My Wishing Doll — «Гавайи» — музыка: Элмер Бернстайн, слова: Мак Дэвид
|-
|colspan=2|• A Time for Love — «» — музыка: Джонни Мэндел, слова: Пол Фрэнсис Уэбстер
|-
| rowspan=5|<center>Лучший монтаж
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Фредрик Стайнкамп, Генри Берман, Стью Линдер и Фрэнк Сантильо — «Гран при»
|-
|colspan=2|• Уильям Б. Мерфи — «Фантастическое путешествие»
|-
|colspan=2|• Хэл Эшби и Дж. Терри Уильямс — «Русские идут! Русские идут!»
|-
|colspan=2|• Уильям Рейнольдс — «Песчаная галька»
|-
|colspan=2|• Сэм О’Стин — «Кто боится Вирджинии Вулф?»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая операторская работа (Чёрно-белый фильм)|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Хаскелл Уэкслер — «Кто боится Вирджинии Вулф?»
|-
|colspan=2|• Джозеф Лашелл — «Азарт удачи»
|-
|colspan=2|• Кеннет Хиггинс — «Девушка Джорджи»
|-
|colspan=2|• Марсель Гриньон — «Горит ли Париж?»
|-
|colspan=2|• Джеймс Вонг Хоу — «Вторые»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая операторская работа (Цветной фильм)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Тед Мур — «Человек на все времена»
|-
|colspan=2|• Эрнест Ласло — «Фантастическое путешествие»
|-
|colspan=2|• Расселл Хэрлан — «Гавайи»
|-
|colspan=2|• Конрад Л. Холл — «Профессионалы»
|-
|colspan=2|• Джозеф МакДональд — «Песчаная галька»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая работа художника (Чёрно-белый фильм)|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Ричард Силберт (постановщик), Джордж Джеймс Хопкинс (декоратор) — «Кто боится Вирджинии Вулф?»|-
|colspan=2|• Роберт Лутхардт (постановщик), Эдвард Дж. Бойл (декоратор) — «Азарт удачи»
|-
|colspan=2|• Луиджи Скаччаноче — «Евангелие от Матфея»
|-
|colspan=2|• Уилли Холт (постановщик), Марк Фредерикс, Пьер Гюффруа (декораторы) — «Горит ли Париж?»
|-
|colspan=2|• Джордж У. Дэвис, Пол Грессе (постановщики), Генри Грэйс, Хью Хант (декораторы) — «Мистер Буддвинг»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая работа художника (Цветной фильм)|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Джек Мартин Смит, Дэйл Хеннеси (постановщики), 
|-
|colspan=2|• Александр Голицын, Джордж Уэбб (постановщики), Джон МакКарти мл., Джон П. Остин (декораторы) — «Гамбит»
|-
|colspan=2|• Пьеро Герарди — «Джульетта и духи»
|-
|colspan=2|• Хэл Перейра, Артур Лонерган (постановщики), Роберт Р. Бентон, Джеймс У. Пэйн (декораторы) — «Оскар»
|-
|colspan=2|• Борис Левен (постановщик), Уолтер М. Скотт, Джон Стюртевант, Уильям Кирнан (декораторы) — «Песчаная галька»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший дизайн костюмов (Чёрно-белый фильм)|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Ирен Шарафф — «Кто боится Вирджинии Вулф?»
|-
|colspan=2|• Данило Донати — «Евангелие от Матфея»
|-
|colspan=2|• Данило Донати — «Мандрагора»
|-
|colspan=2|• Хелен Роуз — «Мистер Буддвинг»
|-
|colspan=2|• Жослин Рикардс — «Морган: Подходящий клинический случай»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший дизайн костюмов (Цветной фильм)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Элизабет Хэффенден, Джоан Бридж — «Человек на все времена»
|-
|colspan=2|• Жан Луи — «Гамбит»
|-
|colspan=2|• Дороти Джикинс — «Гавайи»
|-
|colspan=2|• Пьеро Герарди — «Джульетта и духи»
|-
|colspan=2|• Эдит Хэд — «Оскар»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший звук
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Франклин Милтон (Metro-Goldwyn-Mayer Studio Sound Department) — «Гран при»
|-
|colspan=2|• Уолдон О. Уотсон (Universal City Studio Sound Department) — «Гамбит»
|-
|colspan=2|• Гордон Сойер (Samuel Goldwyn Studio Sound Department) — «Гавайи»
|-
|colspan=2|• Джеймс П. Коркоран (20th Century-Fox Studio Sound Department) — «Песчаная галька»
|-
|colspan=2|• Джордж Р. Гровс (Warner Bros. Studio Sound Department) — «Кто боится Вирджинии Вулф?»
|-
| rowspan=2|<center>Лучшие звуковые эффекты
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Гордон Дэниэл — «Гран при»
|-
|colspan=2|• Уолтер Росси — «Фантастическое путешествие»
|-
| rowspan=2|<center>Лучшие специальные 
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Арт Круйкшанк — «Фантастическое путешествие»
|-
|colspan=2|• Линвуд Дж. Данн — «Гавайи»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший документальный полнометражный фильм
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Военная игра / The War Game (продюсер: Питер Уоткинс)
|-
|colspan=2|•  / The Face of a Genius (продюсер: Альфред Р. Келман)
|-
|colspan=2|•  / Helicopter Canada (продюсеры: Питер Джонс и Том Дэйли)
|-
|colspan=2|•  / Le volcan interdit (продюсер: Гарун Тазиев)
|-
|colspan=2|•  / The Really Big Family (продюсер: Александр Грассхофф)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший документальный короткометражный фильм
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★  / A Year Toward Tomorrow (продюсер: Эдмонд Леви)
|-
|colspan=2|• / Adolescence (продюсеры: Марин Кармиц и Vladimir Forgency)
|-
|colspan=2|•  / Cowboy (продюсеры: Майкл Анеманн и Гари Шлоссер)
|-
|colspan=2|•  / The Odds Against (продюсеры: Ли Р. Бобкер и Helen Kristt Radin)
|-
|colspan=2|• / Részletek J.S. Bach Máté passiójából (Mafilm Studio)
|-
| rowspan=3|<center>Лучший игровой 
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★  / Wild Wings (продюсер: Эдгар Энсти)
|-
|colspan=2|• / Turkey the Bridge (продюсер: Дерек Уильямс)
|-
|colspan=2|• / The Winning Strain (продюсер: Лесли Виник)
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая короткометражка (мультипликация)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★  / A Herb Alpert & the Tijuana Brass Double Feature' 
|-
|colspan=2|• / The Drag (продюсеры: Вульф Кениг и Роберт Верралл)
|-
|colspan=2|•  / The Pink Blueprint (продюсеры: Дэвид Х. ДеПати и Фриз Фрилинг)
|}

 Специальные награды 

 См. также 
 «Золотой глобус» 1967 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы) BAFTA 1967 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)''

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты 39-й церемонии на официальном сайте американской киноакадемии 
 Лауреаты и номинанты премии «Оскар» в 1967 году на сайте IMDb 
 Организаторы и участники 39-й церемонии на сайте IMDb 
 База данных американской киноакадемии

1967
События 10 апреля
Апрель 1967 года
Кинопремии 1967 года
1967 год в Калифорнии
Санта-Моника